Араде () — река в Португалии, в округе Фару в Алгарве.

Берет свои истоки в горах Серра-де-Калдейран, протекает по территории муниципалитетов Силвеш, Портиман, Лагоа и впадает в Атлантический океан возле города Портиман.

На реке выше города Силвеш установлена плотина Фуншу () и водохранилище.

На берегах реки расположены города Портиман, Силвеш, поселки Паршал, Феррагуду.

Притоки Араде:
 Рибейра-ду-Араде;
 Бойна;
 Оделока.

Реки, впадающие в Атлантический океан (Евразия)
Реки Португалии